Plumb House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Plumb House (Connecticut), ID-Nr. 78002848
 Plumb House (Virginia), ID-Nr. 90002178